Schoy ist der Familienname folgender Personen:

 Frida Schoy (1889–1962), deutsche Buchbinderin
 Johann Jacob Schoy (1686–1732), österreichischer Bildhauer
 Karl Schoy (auch Carl Schoy; 1877–1925), deutscher Quellenforscher auf dem Gebiet der arabischen Astronomie und Mathematik
 Michael Schoy (* 1965), deutscher Brigadegeneral

Siehe auch: Scheu